Пена́лва, або Піна́лва (, ) — португальська власна назва.

 Пеналва (Бразилія)
 Пеналва-ду-Каштелу